Okręty rozpoznania radioelektronicznego typu Nawigator – dwie jednostki nawodne projektu 863 przeznaczone do prowadzenia rozpoznania radioelektronicznego w obszarze działań polskiej Marynarki Wojennej. Okręty ORP „Nawigator” oraz ORP „Hydrograf” zostały wprowadzone do służby odpowiednio w 1975 i 1976 roku.

Bibliografia